Moldavia 
 Șipca – comune del distretto di Șoldănești
 Șipca – comune del distretto di Grigoriopol in Transnistria